Reńsko ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Reńsko (Wielichowo), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Wielichowo, Woiwodschaft Großpolen; siehe Wielichowo#Gemeinde
 Reńsko (Warnice), Dorf in der Landgemeinde Warnice, Woiwodschaft Westpommern